

Acronimi
 Université de recherche Paris-Sciences-et-Lettres – università francese
 Polskie Stronnictwo Ludowe – Partito Popolare Polacco
 Puşca Semiautomată cu Lunetă – fucile di precisione romeno
 Partito Social-Liberale (Brasile) – Partito politico brasiliano
Partito per il Socialismo e la Liberazione – Partito politico statunitense

Codici 
 PSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Scone, Perth, Regno Unito